Il gruppo dell'howieite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'howieite 
 Howieite
 Johninnesite
 Taneyamalite

Note 

Howieite